

Персоналії 

Альтер (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Віктор Альтер — польський політик
 Гарві Джеймс Альтер — американський науковець, лавреат Нобелівської премії з фізіології і медицині 2020 року
 Михайло Альтер — український історик-краєзнавець
 Францішек Альтер — польський воєначальник

Інше 
 Альтер - молодіжний театр у Дрогобичі